Jorge Banguero (10 de abril de 1974 em Cali, Colômbia), mais conhecido como Banguero, é um futebolista colombiano que atua na posição de meio-atacante.

Jogou na Seleção Colombiana de Futebol, e agora joga no clube  América de Cali.

Ligações externas
 Perfil de Jorge Banguero em Copa América 2007 

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do América de Cali
Jogadores da Copa América de 2007
Naturais de Cáli